Дуэйн Октавиус Холмс (; родился 6 ноября 1994 года в Колумбус, Джорджия, США) — американский футболист, полузащитник клуба «Дерби Каунти» и сборной США.

Дуэйн родился в семье американца и англичанки.

Клубная карьера 
Холмс — воспитанник клуба «Хаддерсфилд Таун». 27 сентября 2013 года в матче против «Блэкпула» он дебютировал в Чемпиошипе. В начале 2014 года Дуэйн на правах аренды перешёл в «Йовил Таун». 22 февраля в матче против «Донкастер Роверс» он дебютировал за новую команду. Летом того же года Холмс был арендован клубом «Бери». 30 августа в матче против «Аккрингтон Стэнли» он дебютировал во Второй лиге Англии. После окончания аренды Холмс вернулся в «Хаддерсфилд Таун». 12 января 2016 года в поединке против «Чарльтон Атлетик» Дуэйн забил свой первый гол за команду.

Летом 2016 года Холмс перешёл в «Сканторп Юнайтед». 13 августа в матче против «Флитвуд Таун» он дебютировал в Первой лиге Англии. 24 сентября в поединке против «Шеффилд Юнайтед» Дуэйн забил свой первый гол за «Сканторп Юнайтед».

Летом 2018 года Холмс перешёл в «Дерби Каунти». 15 сентября в матче против «Ротерем Юнайтед» он дебютировал за новую команду. 19 января 2019 года в поединке против «Рединга» Дуэйн забил свой первый гол за «Дерби Каунти».

Международная карьера 
6 июня 2019 года в товарищеском матче против сборной Ямайки Холмс дебютировал за сборную США.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Сканторп Юнайтед»
Игроки ФК «Йовил Таун»
Игроки ФК «Дерби Каунти»